

Patronyme 
 Juan Ponce de León (1460-1521), conquistador espagnol et premier Européen à avoir visité la Floride.
 Pedro Ponce de León (évêque) (1509-1573), évêque espagnol de Ciudad Rodrigo et de Plasencia, important bibliophile.
 Pedro Ponce de Leon (1520-1584), moine bénédictin espagnol souvent considéré comme le « premier professeur pour les sourds ».
 Rodriguez Ponce de Léon (1602-1658), vice-roi de Naples pour l'Espagne au .
 Alfonso Ponce de León (1906-1936), peintre espagnol.
 Ernesto Zedillo (1951), homme politique mexicain.
 Lorena Ponce de León (1976), première dame de l'Uruguay depuis 2020.

Toponyme 
 Ponce de Leon, ville de Floride.

Homonymie
Homonymie de personnes